Це перелік найбільших вітрильних суден за всю історію судноплавства. До списку включені вітрильники, загальна довжина яких перевищує 115 метрів.

Список

Примітки 

 ві
Вітрильні кораблі